La forcula, detto anche osso della fortuna, o dei desideri (dall'inglese wishbone), è un osso biforcuto presente negli uccelli e altri teropodi. La forcula è formata da una fusione delle clavicole, e negli uccelli serve per rinforzare il torace durante il volo.

La presenza di forcule è stata confermata in teropodi come i dromaeosauridi, gli oviraptoridi, i tirannosauridi, i troodontidi, i celofisidi e gli allosauroidi.

Nella tradizione popolare

La forcula si presenta in particolare nei gallinacei come una piccola forcella con il centro, l'interforcella, a gambo, a peduncolo piatto sviluppato, da cui una caratteristica forma, insolita rispetto a quelle di altri piccoli animali usati nella cucina tradizionale, di "osso a Y" come viene anche semplicemente detto.

Generalmente il pollo cotto viene presentato in tavola tranciato in pezzi e la forcula centrale giunge più spesso sul piatto spezzata.

È diffusa tradizione ritenere motivo di fortuna ritrovarsi tra le mani l'osso "a Y" ancora intero nel mangiare la propria parte di pollo: lo si potrà conservare come portafortuna, oppure spezzare sul momento esprimendo un desiderio, anche secondo l'usanza di porgere una estremità al commensale accanto, che potrà altrettanto formulare silenziosamente il proprio desiderio: a chi rimarrà in mano il pezzo d'osso più lungo (comprendente il peduncolo) sarà di maggior buon augurio per l'esaudirsi del proprio intimo desiderio.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Anatomia dei vertebrati